Galaxia 42 este o publicația online lunară, care apare în România, și este editată de Alexandru Lamba, Daniel Timariu și Cristian Vicol (care realizează și grafica revistei). Primul număr a apărut în decembrie 2019 și a fost dedicat literaturii fantastice. În mod curent revista publică povestiri scrise de autori români, traduceri, recenzii de carte, cronici de film și jocuri, articole științifice, eseuri și diverse opinii ce au ca subiect științifico-fantasticul. .

Istoric 

Revista online Galaxia 42 a fost lansată pe data de 15 decembrie 2019, cu sprijinul Clubului Timișorean de Literatură și Artă SFF, Galaxia 42 (redenumit ulterior în Clubul Sindicatul 9). Sumarul primului număr a constat din povestiri scrise de autori români, traduceri, recenzii de cărți, cronici de filme, eseuri, interviuri, opinii, articole științifice și poezii. Apare lunar, în ultimul week-end al lunii în curs.

Revista are și o secțiune în limba engleză și anual scoate un volum digital cu proze sff în limba engleză, scrise de autori români.

Numere speciale 

Revista a avut mai multe numere speciale:
 Numărul 1 / decembrie 2019 a fost un număr special fantasy
 Numărul 4 / martie 2020 a fost un număr dedicat Chinei
 Numărul 10 / septembrie 2020 a fost un număr special dark, coordonat de Miloș Dumbraci
 Numărul 13 / decembrie 2020 a fost un număr special fanatsy
 Numărul 17 / mai 2021, număr special dedicat literaturii science-fiction din Serbia. . În acest număr special au publica autorii Relja Antonić, Tihomir Jovanović, Ivana Milaković, Nataša Milić, Oltvanji Oto, Nenad Pavlović, Miloš Petrik, Goran Skrobonja și Darko Tuševljaković. Acest număr a fost realizat prin colaborarea revistei cu Universitatea de Vest din Timișoara, catedra de limba engleză, și coordonat de doamna dr. lector universitar Eliza Filimon.
 Numărul 23 / decembrie 2021, ediție fantasy. Povestiri fantasy de autorii: Ciprian-Ionuț Baciu, Lucian-Dragoș Bogdan, Anamaria Borlan, Rodica Bretin, George Cornilă, Teodora Matei, Laura Sorin, Allex Trușcă, Cristian Vicol și Josh Malerman (traducere de Eliza Claudia Filimon).

Premiile Galaxia 42 

Începând cu anul 2020, revista oferă anual Premiile Galaxia 42. Sunt două premii: Premiul pentru cea mai bună povestire science fiction, respectiv Premiul pentru cea mai bună povestire fantasy, oferite pentru cele mai bune povestiri din anul anterior. Nominalizările și premianții sunt aleși de către un juriu independent.

2020 

 Premiul pentru cea mai bună povestire science fiction: Miloș Dumbraci, pentru povestirea Lacrima Dei
 Premiul pentru cea mai bună povestire fantasy: Cezarina Anghilac, pentru povestirea Aroma fină de nisip încins

Numere în engleză 

Revista a scos și două numere în limba engleză, pentru a fi trimise organizatorilor WorldCon 2020 și EuroCon 2020.. Numere îngrijite de Daniel Timariu și Cristian Vicol.

1 Galaxy 42: Collected Stories, eds. Daniel Timariu and Cristian Vicol (Galaxy 42 Magazine, 2020).

 “Love According to ‘Ticks'” by Dănuț Ungureanu
 “God of Tears” by Miloș Dumbraci
 “The Fifth Season” by Teodora Matei
 “The Ritual” by Cristian Vicol
 “The Source Code of Humanity” by Boris Velimirovici
 “Bug” by Alex Lamba
 “Bodies to Let” by Daniel Timariu
 “The Recluse” by George Cornilă
 “Beyond the Horizon” by Lucian-Dragos Bogdan
 “One Night and One Day With Pavel Chinezu” by Lucian-Vasile Szabo

2 Galaxy 42: Collected Stories (2), eds. Daniel Timariu and Cristian Vicol (Galaxy 42 Magazine, 2020).

Cuprinde aceleași povestiri ca în „Galaxy 42: Collected Stories” plus următoarele:

 “All Satan’s Gold” by Cătălina Fometici
 “Apollo’s Fortress” by Ciprian-Ionuț Baciu
 “MMXI” by Silviu Genescu, translated by Magda Groza and/or Mihaela Mudure and/or Alexandru Solomon and/or Samuel Onn

Premii primite
În cadrul Convenției Europe de Science-Fiction, Eurocon 2021, desfășurată la Fiuggi, Italia , în organizarea European Science Fiction Society, revista Galaxia 42 a câștigat premiul pentru Cel mai bun fanzin (Best Fanzine) . Nominalizarea a fost făcută de către delegația Muntenegru .

Bibliografie

Legături externe
Site-ul oficial
Despre revistă
Instagram
ISFDB.org

Publicații science-fiction din România
Fondări în 2019